Артевелде — прізвище.

Відомі носії 
 Філіпп ван Артевелде — син Якоба ван Артевелде, керівник міщан Гента; як і батько, очолив міста Фландрії у боротьбі проти Франції.
 Якоб ван Артевелде — батько Філіппа ван Артевелде, провідник опозиції міст Фландрії супроти Франції.

Прізвища